Cale – forma plurale di cala (insenatura)
Cale o Portus Cale – antica città situata nei pressi della moderna Porto (Portogallo)
Cale – antico nome della città di Cagli in provincia di Pesaro e Urbino
Cale – comune statunitense in Arkansas
Cale – variante del nome proprio Caleb
Cale – satellite naturale minore del pianeta Giove